Солнечное затмение а — полное солнечное затмение, наблюдавшееся в северном полушарии. На Руси в обстановке разгорающейся эпидемии чумы было воспринято как дурное божественное знамение. Противники патриарха Никона обвинили его в провоцировании гнева Божиего своими церковными реформами. Солнечное затмение случилось во время битвы под Шкловом, в которой сражались русские и литовские войска.

Примечания

Ссылки 
 Затмение 1654 года на страницах NASA
 NASA chart graphics

1654-08-2
1654 год
События 2 августа